Manner steht für:
 Manner, ein Wiener Süßwarenhersteller

Manner ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Manner (1929–2017), österreichischer Unternehmer
 Eeva-Liisa Manner (1921–1995), finnische Autorin
 Friederike Manner (1904–1956), österreichische Schriftstellerin und Lektorin
 Josef Manner (1865–1947), österreichischer Unternehmer
 Karl Manner (1923–2015), österreichischer Sportschütze
 Kullervo Manner (1880–1939), finnischer Kommunistenführer
 Richard Manner (1906–1970), deutscher Jurist und Landrat
 Riikka Manner (* 1981 als Riikka Pakarinen), finnische Politikerin (Suomen Keskusta)

Siehe auch:

 Manners (Begriffsklärung)
 Männer (Begriffsklärung)
 Mann (Begriffsklärung)